XXX Первенство России среди футбольных клубов третьего дивизиона (ЛФК) проходит в сезоне 2021 года.

Данные соревнования проводятся по системе «весна — осень» в группах, сформированных по территориально-географическому принципу и соответствующих межрегиональным (и региональным — Москва и Московская область) объединениям (федерациям).

Победители

Кубок России по футболу среди любительских команд, зона «Дальний Восток» 
Прошёл 1-7 мая 2021 года в Белогорске. Чемпионат Дальневосточного федерального округа по футболу среди любительских команд, запланированный на 26 июля — 1 августа 2021 года в Биробиджане, в указанный срок проведён не был.

Сибирь

Чемпионат зоны «Сибирь», высшая лига 
Соревнование началось 7 мая, в нём принимали участие 14 команд
.

Группа «Юго-Запад» 

Лучшие бомбардиры:

Группа «Центр» 

Лучшие бомбардиры:

Группа «Восток» 

Лучшие бомбардиры:

Финальный турнир

За 1-9-е места 

Лучшие бомбардиры:

За 10-14-е места 

Лучшие бомбардиры:

Кубок МОО «Сибирь» 
Кубок проходил с 3 мая по октябрь 2021 года.

Урал и Западная Сибирь 
Сезон стартовал матчем за Суперкубок. 10 апреля в екатеринбурском манеже «Урал» «Металлург» (Аша) выиграл у «Торпедо-2» (Миасс) со счётом 3:0.

Первенство зоны «Урал и Западная Сибирь» 
На 10 марта участие в соревновании предварительно подтвердили 14 команд, возможно было участие ещё двух: «Зенита» (Салават) и «Иртыша»-2 (Омск). Магнитогорск, помимо «Металлурга», также заявил команду СОК «Умка». В итоге заявилось 16 команд. Первенство стартовало 24 апреля, игры заключительного тура должны были пройти 23—24 октября.

Примечание. * Начинали турнир основными командами, которые затем перешли в первенство второго дивизиона ФНЛ. По ходу сезона команда «Торпедо-2» снялась с первенства.

Лучшие бомбардиры:

Кубок среди любительских команд, зона «Урал и Западная Сибирь» 
Матчи проходили параллельно первенству. К командам первенства добавились «Беркут» (Омск) и «Жасмин» (Михайловск). Не приняли участие команды первенства: СОК «Умка», СШОР «Звезда», «Иртыш-2» и «Спартак-2».

Обладателем кубка стала команда «Жасмин» (Михайловск).

Приволжье

Первенство МФС «Приволжье» 
В первенстве стартовало 8 команд. Турнир начался 7 мая.

«Академия» (Энгельс) снялась с первенства после 4-х проведённых матчей, результаты матчей с её участием (+0=0-4, мячи 1-18) аннулированы.

Лучшие бомбардиры:

Кубок МФС «Приволжье» 
Турнир стартовал 12 мая. На первом этапе 16 команд были разбиты на 4 группы по 4 команды, играли в 2 круга. По две лучшие команды из каждой группы вышли в стадию плей-офф.

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

* Команда «Академия» (Энгельс) снялась с турнира, проведя 2 матча (0:6 в гостях с пензенским «Зенитом» и 0:2 дома с командой СШОР-«Волга»-М). Их результаты аннулированы.

Плей-офф

Северо-Запад

Первенство МРО «Северо-Запад» 
В соревнованиях принимали участие 8 команд. Первенство началось 22 мая.

Ранее анонсировали своё участие в турнире, в итоге не оказавшиеся в числе стартовавших, ФК «Новгород», «Карелия» (Петрозаводск), «Константиновское» (Санкт-Петербург), «Приморец» (Санкт-Петербург) и «Фаворит» (Выборг), рассматривали возможность участия и несколько других команд.

Победитель определился в заключительный игровой день 25 сентября, когда «Ядро» на стадионе «Алмаз-Антей» одержало победу над командой хозяев поля, благодаря чему сравнялось с ней по очкам и заняло 1-е место за счёт преимущества в личных встречах (3:3, 2:1).

Примечания.
 Матч «Автомобилист» — «Химик» (20 июня) не состоялся. Команда хозяев не обеспечила присутствие на стадионе во время матча врача по спортивной медицине, не выполнив таким образом п. 14.8 регламента соревнований. «Автомобилисту» в соответствии с ч. 2 ст. 105 дисциплинарного регламента РФС (необеспечение принимающей стороной условий проведения матча в соответствии с регламентом соревнования и/или правилами игры, повлекшее за собой срыв/прекращение матча) засчитано техническое поражение со счётом 0:3. Жалоба «Автомобилиста» на данное решение была отклонена.
 В матче СШ «Электрон» — «С.П.Б.К.Л.С.» (1:2, 26 июня) на основании обращения команды СШ «Электрон» и в соответствии с ч. 1 ст. 99 дисциплинарного регламента РФС (неправомерное участие в матче футболиста) команде «С.П.Б.К.Л.С.» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 «Химик» только один домашний матч (против «Ядра» 22 августа) играл в Коряжме. Остальные — на полях соперников.

Лучшие бомбардиры:

Кубок МРО «Северо-Запад» 
Кубок проводился с 25 сентября. Изначально планировалось, что шесть команд сыграют в один круг в двух группах: А и Б, полуфиналы должны были состоять из 2-х матчей, финал пройти на нейтральном поле (заявленные сроки — с 25 сентября по 23-24 октября). В связи с отсутствием подтверждения участия в кубке команда «С.П.Б.К.Л.С.» (Санкт-Петербург) была заменена на команду «Константиновское» (Санкт-Петербург). Сланцевский «Автомобилист», значившийся в списке участников ранее, не был заменён другой командой. 29 сентября стало известно об изменении структуры проведения турнира («в связи с несознательными действиями отдельных команд, участвовавших в Первенстве МРО „Северо-Запад“ и выразивших готовность принять участие в Кубке МРО, но не желающих исполнять взятые на себя обязательства»): было принято решение о том, что 23 октября состоится финальный матч между командами, которые займут первые два места после однокругового турнира пяти команд (при этом матч «Псков» — «Карелия» уже был сыгран 25 сентября).

Групповой этап 

Примечания. Жирным шрифтом выделены домашние матчи.* Матч «Химик» — «Карелия-СШ-7» прошёл в Санкт-Петербурге.** «Химик» не явился на игру с командой «Псков» 19 октября (сначала этот матч был перенесён с 6 на 19 октября в Великий Новгород, затем — в Псков). По решению КДК от 21 октября неявка команды «Химик» была признана уважительной, и матч должен был быть сыгран. После получения решения КДК, «Химик» известил МРО «Северо-Запад» об отказе от дальнейшего продолжения участия в турнире.

Финал 
Место проведения — Псков (23 октября, стадион «Локомотив», без зрителей).

«Псков» — «Карелия-СШ-7» (Петрозаводск) — 4:0.

Золотое кольцо

Первенство «Золотое кольцо» 
Первенство зоны «Золотое кольцо» прошло в период с 21 апреля по 17 октября.

Лучшие бомбардиры:

Кубок среди любительских клубов 
Проведение матчей кубка запланировано в сроки с 28 апреля по 10 октября.

СФФ «Центр» (экс-Черноземье)

Первенство СФФ «Центр» 
В соревнованиях принимали участие 12 команд. Новичками турнира стали молодёжная команда «Салюта» (Белгород) «Академия спорта» (Шебекино), «Левый берег» (Воронеж), «Майский» (Майский), «Металлург»-М (Липецк) и «Динамо»-М (Брянск). Первенство началось 24 апреля, завершилось 16 октября.

 * «Левый берег» (Воронеж) прекратил участие в первенстве, не явившись на матчи 15-го и 16-го туров, после чего был снят с турнира. В оставшихся матчах ему засчитаны технические поражения со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

Кубок СФФ Центр 
Сетка кубка не составлялась. На каждой стадии кубка пары команд определялись по результатам жеребьёвок: 11 мая — 1/8 финала, 16 июня — 1/4 финала, 15 сентября — 1/2 финала.

ЮФО/СКФО

Первенство МРО «ЮФО/СКФО» 
Турнир начался 15 мая.

* Команда СК «Астрахань» снялась по ходу первенства. Результаты матчей с её участием аннулированы.

22 сентября «Энергетик» выиграл на своём поле в Прохладном у «Ангушта» (2:1). По итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета МОО «Союз федераций футбола ЮФО и СКФО» 27 сентября ряд игроков подвергся дисквалификациям. Так, удалённый на 88-й минуте за нецензуную брань в адрес арбитра после назначения штрафного удара в ворота команды «Ангушт», бросивший при уходе с поля в помощника судьи снятый с руки бинт, а после окончания матча поваливший помощника судьи и избивавший его ногами, а также участвовавший в массовой драке Берхан Алиев («Ангушт») был дисквалифицирован на два года от футбола. На один год были дисквалифицированы Магомед Балаев и Руслан Зязиков (оба — «Ангушт») за нанесение ударов главному судье (соответственно, руками и ногой и рукой). Ещё несколько игроков (в том числе — «Энергетика») также подверглись дисквалификациям на несколько игр за участие в массовой драке.

Лучшие бомбардиры:

Кубок МРО «ЮФО/СКФО» 
Игры Кубка прошли с 6 по 21 октября. Каждая команда сыграла друг с другом дома и в гостях.

Московская область

Чемпионат Московской области

Лига «А» 
Турнир прошел с 17 апреля по 4 ноября.

Лучшие бомбардиры:

Лига «Б» 
Первый круг — с 24 апреля по 17 июля.

Лига «Б-1» 

* Команда «Авангард» (Электросталь) снялась по ходу первенства. Результаты матчей с её участием аннулированы.

Лучшие бомбардиры:

Лига «Б-2» 

* Команда «Фортуна-2» (городской округ Лосино-Петровский) снялась по ходу первенства. Результаты матчей с её участием аннулированы.

Лучшие бомбардиры:

Кубок России среди ЛФК, «Московская область» 
Разыгрывался Кубок Лиги (для команд Лиг «А» и «Б») и Кубок Московской области (для команд Лиги «В»).

Кубок Лиги 
Матчи Кубка Лиги проходили с 17 апреля по 13 октября.

Лучшие бомбардиры:

Кубок Московской области 
Матчи Кубка Московской области проходили с 3 мая по 4 ноября.

Лучшие бомбардиры:

Москва

Первенство зоны «Москва» 

Турнир начался 14 апреля 2021 года, в нём принимали участие 16 команд.

Лучшие бомбардиры:

Кубок Москвы 
Участвовали команды дивизионов «А» и «Б».

Финальный этап

Финал Первенства России. III дивизион 
Место проведения — Сочи (13—21 ноября).

Групповой этап 
Группа А

Группа B

Финальные игры 
 Матч за 7-е место: «Распадская» — «Ильпар» — 1:0
 Матч за 5-е место: «Алмаз-Антей» — «Динамо-Вологда» — 1:0

Матчи за 1-4 места:
 «Химик-Август» — «Балашиха» — 4:1
 «Росич» — «Локомотив» — 2:3

 Матч за 3-е место: «Росич» — «Балашиха» — 5:1
 Финал: «Локомотив» — «Химик-Август» — 3:2

Финал Кубка России. III дивизион 
Место проведения — Сочи (13—21 ноября).

Группа А

Группа В

Финальные игры 
 Матч за 7-е место: «Темп» — «Череповец-СШОР Витязь» — 2:5
 Матч за 5-е место: «ФШМ» — «Атом» — 4:3

Матчи за 1-4 места:
 «СтавропольАгроСоюз» — «Пересвет» — 1:2
 «Дорожник» — «Псков» — 1:0

 Матч за 3-е место: «СтавропольАгроСоюз» — «Псков» — 1:0
 Финал: «Дорожник» — «Пересвет» — 1:0

Примечания:

Примечания 

Футбол в России в 2021 году